Jako Rousseau [russó] bývá obvykle označován filosof Jean-Jacques Rousseau. Toto příjmení patří i dalším osobnostem:

 Alex Rousseau – fiktivní postava z televizního seriálu Ztraceni
 Bobby Rousseau (* 1940) – kanadský hokejista
 Cecil Clyde Rousseau – americký matematik
 Denis Rousseau – americký přírodovědec
 Eugène Rousseau (asi 1810–1870) – francouzsko-americký šachový mistr
 Eugene Rousseau (1932) – americký saxofonista
 Florian Rousseau – francouzský cyklista
 Frederic Rousseau – belgický molekulární biolog
 Frederick Rousseau (1958) – francouzský hudebník
 Henri Rousseau řečený Celník (1844–1910) – francouzský naivní malíř
 Jacques Rousseau (1630–1693) – francouzský malíř
 Jacques Rousseau (atlet) (1951) – francouzský atlet
 Jean Rousseau (1644–1699) – francouzský hudebník a autor
 Jean-Baptiste Rousseau (1671–1741) – francouzský básník
 Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) – francouzský filozof, spisovatel a pedagog
 Jean-Jacques Rousseau (režisér) – belgický filmový režisér
 Jeanne Rij-Rousseauová (1870–1956) – francouzská malířka a teoretička umění
 Stéphane Rousseau – kanadský herec
 Théodore Rousseau (1812–1867) – francouzský krajinář
 Vincent Rousseau (1962) – belgický atlet
 Yves Rousseau – francouzský letec

 jiné významy
 Lake Rousseau – jezero na Floridě
 Rousseau (okrsek) – volební okrsek v kanadské provincii Québec
 Alternativní název francouzského vína vyráběného z odrůdy Chardonnay
 Institut Rousseau – soukromá škola v Ženevě pojmenovaná po Jean-Jacquesovi Rousseauovi ( Académie De Genève či Institut Jean-Jacques Rousseau)

Externí odkazy